Заключённый:
 Заключённый — лицо, подвергнутое аресту в порядке меры пресечения, человек, лишённый свободы по приговору суда.
 «Заключённый» — британский телевизионный сериал 1967 года.
 «Заключённый» — американский телевизионный сериал 2009 года, ремейк сериала 1967 года.

См. также 

 «Заключённый № 13» — американский немой комедийный фильм 1920 года с Бастером Китоном в главной роли.